Jméno Miguel Ángel López má více nositelů:

Miguel Ángel López (cyklista) (* 1994) – kolumbijský cyklista
Miguel Ángel López (sportovní chodec) (* 1988) – španělský atlet